Mierbach

ist der Name folgender Personen:
 Irmgard Mierbach, deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD

ist der Name folgender Gewässer:
 Mierbach (Fluss), kleiner Fluss in Oberpfälzer Wald und Böhmerwald